

Številske vrednosti 
Za vsak atom je stolpec z oznako 1 prva ionizacijska energija za ionizacijo nevtralnega atoma, stolpec z oznako 2 je druga ionizacijska energija za odstranitev drugega elektrona iz iona +1, stolpec z oznako 3 je tretja ionizacijska energija za odstranitev tretjega elektron iz iona +2 itd.

"uporaba" in "WEL" podajata ionizacijsko energijo v enoti kJ/mol; "CRC" podaja molarno ionizacijsko energijo v enoti eV .

Opombe 

 Vrednosti iz CRC so ionizacijske energije, podane v enoti eV ; druge vrednosti so molarne ionizacijske energije, podane v enoti kJ/mol . Prva od teh količin se uporablja v atomski fiziki, druga v kemiji, vendar se obe nanašata na isto osnovno lastnost elementa. Za pretvorbo iz "vrednosti ionizacijske energije" v ustrezno "vrednost molarne ionizacijske energije" je pretvorba takšna:
 1 eV = 96,48534 kJ / mol
 1 kJ / mol = 0,0103642688 eV

Sklici

Zunanje povezave 
 NIST Atomic Spectra Database Ionization Energies In this database, to retrieve the first ionization energy of sodium (for example) enter Na I, to retrieve the second type Na II, etc.

Lastnosti kemičnih elementov